Pierre Bonnet peut désigner :
 Pierre Bonnet (?-1407), un prélat français ;
 Pierre Bonnet (), un chanteur et compositeur français ;
 Pierre Bonnet (1897-1990), un arachnologiste français ;
 Pierre Bonnet, un coureur cycliste français ;